Batur Altıparmak – ex calciatore turco
 Mehmet Altıparmak – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Ogün Altıparmak – ex calciatore turco